El término legión extranjera puede referirse:

 a la Legión Extranjera Francesa, un cuerpo de élite del ejército francés;
 a la Legión Española, un cuerpo de élite del ejército español.